Джон Брайт — перечень полных тёзок: Брайт, Джон (1811—1889) — английский политик, министр торговли в правительстве Гладстона.
 Брайт, Джон (; 1908—1989) — американский журналист, сценарист и политический деятель.
 Брайт, Джон (род. 1940) — британский дизайнер костюмов.